Y (nommée « i-grec »)  est la  lettre et  voyelle de l'alphabet latin.

Arts et culture

Jeux 
  est un jeu de société qui se joue avec un plateau en forme de triangle arrondi dont les cases sont elles-mêmes des triangles. Le but du jeu est de relier les trois côtés du triangle à l'aide de petits cailloux placés sur chaque centre des Y formés par les triangles. Ce jeu se joue à deux.

Littérature et bande dessinée 
 Y. est le pseudonyme de Maurice Larrouy pour son roman L'Odyssée d'un transport torpillé
 Le jeu d'Y est un jeu imaginé par Bernard Werber dans sa trilogie du Cycle des dieux.
 Y, le dernier homme est une série de bandes dessinées.
 Y est un livre-jeu écrit par Skarn.

Musique 
 Y est un album de The Pop Group sorti en 1979.
 Y est la traduction de 01011001, un album de Ayreon, en ASCII

Philosophie et morale 

 Le Y était le symbole de la secte pythagoricienne. Il représente symboliquement la croisée des chemins (bivium), le choix que doit faire chaque adepte pour entrer dans la secte et suivre ses commandements, censés faire de lui un homme divin.

 On le retrouve dans le thème classique d'« Hercule à la croisée des chemins », arrivé au moment de choisir entre le vice et la vertu. Cet apologue remonte à Prodicos et a été transmis par de nombreux auteurs anciens, de Xénophon à Isidore de Séville, en passant par Perse et Ausone.

 Le Y couronné que l'on trouve parmi les emblèmes du roi Jean  de Portugal, notamment sur des monnaies, renvoie au prénom du roi (), mais a probablement aussi un sens symbolique lié au choix entre le bien et le mal.

Sciences

Arts graphiques 

 Y est l’abréviation de yellow (jaune) dans l’expression CMYK désignant l’impression en quadrichromie (cyan-magenta-yellow-key).

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le Y désigne un objet céleste qui a été découvert entre les 16 et  d'une année.
 Y est aussi le type spectral attribué aux naines brunes les plus froides.

Biologie 
 Le chromosome Y est l'un des deux chromosomes sexuels du génome des mammifères, dont l'Homme.
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, le Y désigne la tyrosine.
 y est l'abréviation du gène yellow, un gène de la drosophile.

Grammaire 
 y est un pronom adverbial (Jy vais.)

Linguistique 
[y] est le symbole de la voyelle fermée antérieure arrondie dans l’Alphabet phonétique international.
[ʏ] est le symbole de la voyelle pré-fermée antérieure arrondie dans l'Alphabet phonétique international.

Mathématiques 
 y est souvent utilisée par convention pour désigner l'ordonnée d'un point.

Physique - Chimie 
 Y est le symbole de l'élément chimique yttrium (voir liste des éléments chimiques).
 Y est le symbole souvent attribué à l'admittance.
 y est la deuxième variable d'échelle de Bjorken.

Aéronautique 
Le Y désigne parfois le Do Y un avion allemand des années 1930.

Immatriculation automobile 
 En Allemagne, le Y est utilisé par l'immatriculation des véhicules militaires de la Bundeswehr. En 1955, lorsque fut créée la nouvelle armée allemande, toutes les lettres désignaient une province allemande (M pour Munich, F pour Francfort, etc.), à l'exception du X et du Y. C'est cette dernière qui fut alors préférée par l'état-major.
Ancien signe distinctif en trafic international des véhicules automobiles immatriculés en Yougoslavie entre 1929 et 1953, prescrit dans le cadre de la Convention sur la circulation routière de Genève de 1949 et de la Convention sur la signalisation routière de Vienne de 1968.

Unités 
 y (en minuscule) est le préfixe du SI signifiant yocto (10).
 Y (en capitale) est le préfixe du SI signifiant yotta (10).
 Yi est le préfixe binaire signifiant yobi (1024 = 2).

Saint chrétien 
 Y († 593) ou Ay ou Agyle ou Aye ou Agilus, vicomte de Voisinas près d'Orléans et confesseur ; fêté le 31 août.

Géographie 
 Y (prononcer « i ») est une commune française du département de la Somme et le nom de commune le plus court de France.
 Y est une ville d'Alaska dans le borough de Matanuska-Susitna.
 L'Y grenoblois est un territoire qui doit son nom à la figure en forme de Y que dessine la zone urbaine de Grenoble.

Divers
 La génération Y désigne la génération sociologique des personnes nées entre 1980 et 1999.
 Y (prononcé comme la lettre « y » en anglais) est le nom utilisé par les étudiants à Université Brigham Young.
 Y, un vin produit sur le domaine d'Yquem, à mi-chemin entre un vin sec et un sauternes.
 , désignation de deux unités militaires durant la Seconde Guerre mondiale.
 Le Samsung Galaxy Y (appelé Young) est un smartphone de la marque Samsung.

Voir 
de Y0 à Y99
 Le Y en héraldique

Notes et références 
 

Symbole chimique